Монжан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Шаранта
 Монжан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн